Hyocephalidae är en familj av insekter. Hyocephalidae ingår i överfamiljen Coreoidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hyocephalidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Hyocephalidae